La saison 2011-2012 est la  de la Ligue américaine de hockey. Trente franchises disputent  chacune dans la saison régulière à l'issue de laquelle, seize d'entre elles se rencontrent pour gagner la Coupe Calder. Les Admirals de Norfolk, meilleure équipe de la saison régulière, remportent également la Coupe Calder en remportant la finale  à 0.

Contexte de la saison

Changements de ville 
 Le Moose du Manitoba déménage à Saint-Jean pour devenir les IceCaps de Saint-Jean.

Changement d'affiliation 
 Les IceCaps de Saint-Jean sont affiliés au Jets de Winnipeg.
 Les Wolves de Chicago sont affiliés au Canucks de Vancouver.
 Les Americans de Rochester sont affiliés au Sabres de Buffalo. 
 Le Rampage de San Antonio sont affiliés au Panthers de la Floride.
 Les Pirates de Portland sont affiliés au Coyotes de Phoenix.

Saison régulière

Classements 
La meilleure équipe de chaque division est automatiquement classée dans les trois premières équipes de l'association.

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Cette section présente les meilleurs pointeurs de la saison régulière.

Match des étoiles 

Le  Match des étoiles de la LAH est disputé le  au Boardwalk Hall d'Atlantic City au New Jersey. L'équipe de l'ouest l'emporte face à celle de l'est en tir de barrage par la marque de 8 à 7.

Séries éliminatoires de la Coupe Calder 
Le premier tour des séries se joue au meilleur des cinq matchs alors que les tours suivants sont joués au meilleur des sept rencontres.

Trophées

Trophées collectifs

Trophées individuels

Notes et références

Notes

Références 

Saison de la LAH
LAH